Almăjel ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Almăjel (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Almăjel (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți